Стамбульская профессиональная лига 1952/1953 () — 49-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 27 сентября 1952 года и закончился 22 февраля 1953 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1952/1953
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1952 году
Спорт в Турции в 1953 году